El Genyomyrus donnyi (del grec geny, -yos, cara, -mandíbula; myros, mascle de murènid) és una espècie monotípica de «peix elefant» en la família mormyridae. Té una petita àrea de distribució al centre del riu Congo.

Morfologia 
Respecte a la seva morfologia, pot aconseguir una grandària de 45 cm.

De la mateixa manera que la resta de gèneres de la seva família posseeixen un cerebel (o mormyrocerebellum) de gran mida i un cervell de mida proporcional al cos comparable al dels humans, relacionat probablement amb la interpretació de senyals bioeléctriques.

Els canals semicirculars de l'oïda interna tenen una estructura inusual i estan relacionats amb la presència d'una bufeta plena de gas completament separada de la bufeta natatoria.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació es pot indicar que d'acord amb la UICN, la majoria de les espècies d'aquest gènere poden catalogar-se en la categoria de «risc mínim (LC o LR/lc)».

Filogènia

Referències

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Mormírids